Varangian kan syfta på:

 The Varangian Way – det finska Folk/Viking Metalbandet, Turisas andra album

Se även
 Väringar
 Varjager